Nitzschwitz ist der Name folgender Personen:
 Christian Gottfried Heinrich von Nitzschwitz († 1834), sächsischer Verwaltungsbeamter
 George Heinrich von Nitzschwitz (1669–1736), sächsischer Verwaltungsbeamter
 Christian Ludwig von Nitzschwitz  (* 1696; † 1769), kursächsischer Generalleutnant, Kommandant der Festung Königstein